Salado (comtat de Bell), concentració de població designada pel cens al comtat de Bell (Texas, EUA)
 Batalla del riu Saladovictòria aconseguida a la seva riba per la Corona de Castella sobre el Regne de Granada el 1340
 Cultura Salado o horitzó Salado, cultura humana que habitava en la Conca Tonto al sud-est d'Arizona a partir d'aproximadament 1150 
 Estany Salado, llac a la capçalera de la vall Fosca, al Pallars Jussà, al nord-oest del poble de Capdella
 Ojos del Salado, estratovolcà a la frontera més septentrional entre Xile i l'Argentina 
 Pic Salado, muntanya dins del terme municipal de la Torre de Cabdella, al Pallars Jussà